Бизнес-класс:
 Бизнес-класс (класс E, Executive cars) — сегмент пассажирских автомобилей.
 Бизнес-класс — класс обслуживания (класс билетов) на пассажирских авиарейсах.